Cimera (heràldica), element representatiu en emblemes i estendards situat a la capçalera de la figura
 Cimera (guarniment), guarniment que portaven els cavallers al cim de l'elm 
 Cimera Reial, emblema del Casal de Barcelona que començà a usar el rei Pere el Cerimoniós
 Cimera de la Festa de l'Estendard
 Cimera Ci-Uara, cimera usada en les danses rituals de caràcter agrícola de la cultura bamana
 Cimera (motocicleta), Marca d'escúters fabricats a Algemesí durant els anys 50
 Reunions:
 Cimera Nord-americana, trobada anual entre el primer ministre del Canadà, el president de Mèxic i el president dels EUA 
 Cimera Iberoamericana, reunions anuals dels Caps d'Estat i Govern de països de l'àmbit iberoamericà
 XVII Cimera Iberoamericana, trobada realitzada a Santiago de Xile el 2007
 Cimera de la Terra (1992), trobada internacional organitzada per l'ONU celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992
 II Cimera Amèrica del Sud-Països Àrabs, esdeveniment on participaren la Lliga Àrab i la Unasur 
 Cimera Mundial de la Societat de la Informació, trobada organitzada per la Unió Internacional de Telecomunicacions, agència de l'ONU
 Cimera de Riga de 2006, trobada de l'OTAN a Riga el 29 de novembre de 2006.